Langenheide ist
ein Stadtteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern 
eine Ortsbezeichnung auf dem Gebiet der deutschen Stadt Werther (Westf.) im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen